Малый Ярославец — другое название города Малоярославец в Калужской области.
 Малый Ярославец — другое название острова Сноу в архипелаге Южные Шетландские острова.